Évaux peut désigner les communes françaises de :
 Évaux-et-Ménil dans les Vosges,
 Évaux-les-Bains dans la Creuse.

Homonymie de toponyme